Соревнования в плавании на 100 метров на спине (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2011 проводились в Бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае, 25 и 26 июля 2011 года.

Отборочные заплывы начались 25 июля в 9:00 по местному времени (UTC+8). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:46, а финал — 26 июля в 18:11.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты 

100 м, на спине, женщины